Chinese Volleyball League 2011-2012 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2011-2012 – torneo di pallavolo maschile